Pé peut signifier:
la lettre Pe ou le symbole P, voir PE
 patronyme
 Frank Pé (né en 1956), dessinateur de bande dessinée belge.

Voir aussi 
 Notre-Dame-du-Pé
 Saint-Pé